Горайн (Міссурі), Горайн () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Джефферсон штату Міссурі.
 Ян Богуслав Горайн, Ян Богуслав Горайн (; ? — 14 червня 1728) — міський суддя в 1702 році.
 Ян Антоній Горайн (, 1686—1777) — державний діяч та урядник Речі Посполитої.